Ранчо Луисана има више значења:

 Ранчо Луисана (Меоки), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо Луисана (Росалес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику